Rathbone kan syfta på:

 Basil Rathbone
 Jackson Rathbone
 Rathbone, New York